Воге́зы — имя собственное.
 Вогезы — горный массив на северо-востоке Франции.
 Вогезы (департамент) — департамент на востоке Франции.